Азо́вская прови́нция — административно-территориальная единица в составе Азовской губернии, существовавшая в 1775-1783 годы.

Образована 14 февраля 1775 года из новых земель, перешедших по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору.

В Азовскую провинцию входили город Азов, крепость святого Димитрия Ростовского (ныне Ростов-на-Дону), Таганрог, Старо-Черкасск (ныне станица Старочеркасская Ростовской области) с территориями и станицами Земли Донских казаков, Днепровской линии (в том числе Екатеринослав, Павлоград, Александровск, Богородицкая крепость и войсковое поселение), Кинбурн с землями между Днепром и Южным Бугом, Керчь и Еникале.

С образованием Екатеринославского наместничества (30 февраля 1783 года) с Азовской и Новороссийской губерниями Азовская провинция как административно-территориальная единица была ликвидирована.

Литература 
 
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е, т. 20, № 14252. СПб., 1830;
 Скальковский А. Хронологическое обозрение Новороссийского края, ч. 1. Одесса, 1836.

Провинции Российской империи
Азовская губерния